Császár Attila (1942–1999) református esperes
Császár Attila (1951–2002) festőművész, grafikus
Császár Attila (1958–2017) kajakozó
Császár Attila (1964) újságíró
Császár Attila (1984) labdarúgó

hasonló néven
 Császár Attila Géza (1959) kémikus